Krietsch ist der Familienname folgender Personen:

 Eveline Krietsch-Matzura (1928–2012), deutsche Schauspielerin
 Hansjoachim Krietsch (1936–2010), deutscher Schauspieler und Sprecher
 Oliver Krietsch-Matzura (1969–2016), deutscher Schauspieler, Regisseur, Sprecher und Dozent

Siehe auch:
 Creech